Petronella af Aragonien, også stavet Petronilla og Petronila ( eller Payronella; ), (født 29. juni 1136 i Huesca, død 15. oktober 1173 i Barcelona) var regerende dronning af Kongeriget Aragonien fra 1137 til 1164.

Hun var datter af kong Ramiro 2. af Aragonien og Agnes af Aquitanien og var den sidste regent af Aragonien fra Huset Jiménez. Hendes ægteskab med grev Ramon Berenguer 4. af Barcelona forenede Kongeriget Aragonien med Grevskabet Barcelona og skabte grundlaget for statsdannelsen Aragoniens krone.

Biografi 
Petronellas far Ramiro havde været munk, da han arvede tronen efter sin barnløse bror. Han havde fået kirkens tilladelse til att bestige tronen, gifte sig og producere en arving. Da Petronella var født vendte hendes mor tilbage til sit hjemland i Frankrig. Året efter arrangerede Ramiro Petronellas ægteskab med Grev Ramon Berenguer 4. af Barcelona, abdicerede til hendes fordel og vendte tilbage til klosteret. Petronella gennemførte sit ægteskab som 15-årig i 1137 og fik fem børn. Hun blev enke i 1162. I 1164 abdicerede Petronella til fordel for sin søn, som dermed blev hersker over både Kongeriget Aragonien og Grevskabet Barcelona og grundlagde statsdannelsen Aragoniens krone.

Anetavle

Se også 
Aragoniens krone
Aragoniens regenter
Huset Jiménez

Noter

Eksterne henvisninger 

Huset Jiménez
Kongelige fra Spanien
Regerende dronninger af Aragonien
Fyrster fra middelalderen
Katolske monarker
Personer fra Huesca